Пулемёт Браунинга — название моделей пулемётов, созданных Джоном Браунингом:
 Кольт-Браунинг M1895
 Браунинг M1917
 Браунинг M1918
 Браунинг M1919
 Браунинг М1921
 Браунинг M2

См. также 
 Браунинг (оружие)